Tisza Kálmán-kormány (1875–1890) – Magyarország valaha volt leghosszabb ideig fennálló kormánya
első Tisza István-kormány (1903–1905)
második Tisza István-kormány (1913–1917)